Apparizione di Cristo alla Madonna]] – dipinto di Filippino Lippi[[Apparizione di Cristo alla Madonna (Frei Carlos)|Apparizione di Cristo alla Madonna – dipinto di Frei Carlos
Trittico dell'Apparizione di Cristo alla Madonna – dipinto di Garcia Fernandes